Григорий Александрович Левитский (иногда Левицкий) (1780 —  , Москва) — московский священник, магистр богословских наук, профессор богословия и церковной истории.

Биография 
Левитский родился в семье священника-малоросса. Сначала он прошёл курс обучения в Киевской духовной академии, после окончания которого с 1808 года (по другим данным, с 1809 года) продолжил учёбу уже в Петербургской духовной академии. Здесь он занимался изучением богословских, философских, словесных и исторических наук и греческого, древнееврейского и немецкого языков. По окончании академии он был занесён в разрядном списке в первый разряд, а также в первое отделение («представить к званию магистра немедленно»). Вслед за получением в 1814 годом степени магистра последовало его назначение в Московскую академию бакалавром богословских наук. Одновременно Левитский являлся членом цензурного комитета при академии. Он читал курс нравственного богословия в течение одного года. Также Левитский вступил в брак, не будучи в духовном звании, что вызвало критику митрополита Филарета (Дроздова) во время ревизии академии. Причиной ухода из академии стала как раз та самая ревизия академии. В 1818 году состоялась церемония его рукоположения в священники московской церкви Покрова Пресвятой Богородицы (в Лёвшине).

В 1819 году после создания в русских университетах кафедр богословия Левитский занял должность ординарного профессора кафедры богословия и церковной истории, присоединённой к этико-политическому отделению, в Московском университете с жалованьем в 1200 рублей ассигнациями. В круг преподаваемых им предметов входили священная церковная история, которая читалась по руководству преосвященного Филарета (Дроздова), догматическое богословие (по руководству Иринея Фальковского) и нравственное богословие, для которого использовался немецкий учебник Шуберта. С кафедры Левитский ушёл в 1824 году из-за трудностей, связанных с одновременным исполнением обязанностей преподавателя и приходского священника. По другой версии, изложенной Н. Н. Мурзакевичем в «Автобиографии», причиной ухода из университета стало вольномыслие Левитского, а именно из-за преподавания с опорой на богослова Шуберта.

В качестве причины ранней смерти Левитского Ф. Л. Ляликов в своих студенческих воспоминаниях, опубликованных в журнале «Русский архив», называет, со слов дьячка, подверженность запою.

Сын – Д. Г. Левитский (1818–1856) – профессор Московской духовной академии.

Сочинения 
5 июля 1823 года в Московском университете состоялось торжественное собрание, и Левитский прочитал речь «О свойствах духовного просвещения и нравственных качествах ищущих оного». Однако сочинена она была Левитским для открытия Московской духовной академии и опубликована в «Сочинениях на случай открытия Московской духовной академии» ещё в 1815 году. В число других произведений профессора входят «Слово в неделю слепого» и «Слово в неделю седьмую—надесять». Эти «Слова…» представляют собой две проповеди, опубликованные в «Собрании поучений студентов первого курса» в 1819 году.

Отзывы 
Митрополит Филарет (Дроздов) дал Левитскому такую характеристику во время его работы бакалавром : «Менее оказал успехов по должности, нежели обещали его отличные способности». В то же время, по мнению митрополита Филарета же, он был «очень способен и прилежен».

В 1828 – 1829 гг. был «запрещен в священнослужении», будучи обвинен «в нетрезвости и беспорядках»

По мнению Ф. Л. Ляликова, это был «священник… благообразный и кроткий, объяснял приятно, но был подвержен запою».

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Священники Русской православной церкви
Богословы Российской империи
Богословы XIX века
Выпускники Киевской духовной академии
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Магистры богословия
Преподаватели Московской духовной академии
Профессора Императорского Московского университета